Digitomyces är ett släkte av svampar. Digitomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Digitomyces